Disgrâce,  roman de John Maxwell Coetzee (1999)
 Disgrâce,  film de Steve Jacobs (2008), adaptation du roman.